Belaj (Barilović), een plaats in de gemeente Barilović in de Kroatische provincie Karlovac
 Belaj (Cerovlje), een plaats in de gemeente Cerovlje in de Kroatische provincie Istrië